Школьная пло́щадь — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Школьная площадь — площадь в Выборге.
 Школьная площадь — площадь в Ижевске.
 Школьная площадь — площадь в Сальске.